Dağlı – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Dağlı – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian